Вентура има више значења:
 Округ Вентура
 Вентура (Калифорнија)